XM-8 ou Heckler & Koch XM8 — modelo de fuzil
Citroën XM

Desambiguações de siglas
Desambiguações de tecnologia